

Toponymes

Homonymies exactes 
 Abri de Montfort, site préhistorique (Magdalénien) sur Saint-Lizier, Ariège.
 Château de Montfort en Côte-d'Or
 Montfort (Starkenberg, Qalaat al-Qarn), forteresse teutonique du Royaume de Jérusalem en Israël
 Montfort, commune française des Alpes-de-Haute-Provence.
 Montfort, commune française du Doubs.
 Montfort, ancienne commune française de Maine-et-Loire.
 Montfort, commune française des Pyrénées-Atlantiques.
 Montfort (Québec), un des trois villages constituants de la municipalité de Wentworth-Nord
 Montfort, village et ancienne commune des Pays-Bas, province du Limbourg.
 Montfort, autre nom pour Montessor, la forteresse légendaire des Quatre fils Aymon, en Ardenne.
 Montfort, hameau  de la commune belge d'Esneux

Homonymies partielles 

 Montfort-l'Amaury, commune française située dans le département des Yvelines, berceau de la Maison de Montfort, siège du comté de Montfort.
 Montigny-Montfort, commune française située dans le département de la Côte-d'Or, Saint Suaire de Turin, château fort du 
 Montfort-sur-Meu, commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine, berceau de la Maison de Montfort
 They-sous-Montfort, commune française, située dans le département des Vosges
 Montfort-sur-Risle, commune française, située dans le département de l'Eure, berceau de la Maison de Montfort
 Montfort-le-Gesnois, commune française située dans le département de la Sarthe
 Montfort-sur-Argens, commune française située dans le département du Var

Patronymes 
 Alexandre Montfort (1803-1856), compositeur français
 Annie de Montfort (1897-1944), résistante et écrivain français
 Antoine-Alphonse Montfort, peintre français
 Élizabeth Montfort, femme politique française
 Guillaume Montfort, maître écrivain français actif à la fin du 
 Henri de Montfort (1889-1966), journaliste, historien, résistant et patron de presse français
 Joseph Puniet de Montfort, aristocrate et officier français 
 Louis André Marie de Montfort (1920-1946), officier de marine français
 Louis Philogène de Montfort (1840-1911), homme politique français
 Louis-Marie Grignion de Montfort, saint, confesseur de l'Église catholique romaine, fondateur de la Compagnie de Marie et des Frères de Saint-Gabriel
 Maurice de Montfort (1750-1828), colonel français de la Révolution et de l'Empire
 Suzanne de Montfort (1904-1977), résistante et patronne de presse française
 Maison de Montfort-l'Amaury
 Liste des comtes de Montfort-l'Amaury
 Liste des comtes de Montfort

Voir aussi 

 Montfoort, ville des Pays-Bas
 , toponymes et patronymes de langue française
 , toponymes et patronymes de langue anglaise
 , toponymes de langues espagnole et portugaise
 
 Festival de Montfort, festival de musique en France
 Hôpital Montfort, cause linguistique célèbre au Canada
 Mont Fort, sommet dans les Alpes valaisannes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France